Bretécher ou Brétécher est un patronyme français notamment porté par :

 Claire Bretécher (1940-2020), auteure française de bande dessinée ;
 Clémence Bretécher (1984-), actrice française, nièce de la précédente ;
 Ninon Brétécher (1974-), actrice française.

Patronyme français